Наму́на — название и топоним:

В культуре 
 «Намуна» — поэма Альфреда де Мюссе (1831). 
 «Намуна» — балет Эдуара Лало (1881, премьера — 1882, парижская Опера).
 «Намуна» — яхта Гордона Беннетта, построенная в 1882 году.   
 «» — картина Юлиуса Леблана Стюарта (1890).

Топоним 
Населённые пункты в Андижанской области Узбекистана
 Намуна — посёлок городского типа в Алтынкульском районе.
 Намуна — посёлок городского типа в Андижанском районе.
 Намуна — село в Кургантепинском районе.